Уметбаев — тюркская фамилия.
 Уметбаев, Виль Гайсович (1938—2020) — российский учёный-нефтяник, специалист по методам и технологии ремонтно-изоляционных работ в скважинах, автор методик исследования геолого-технического состояния скважин, восстановления их работоспособности.
 Уметбаев, Рамазан Гимранович (1924—1997) — государственный и общественный деятель, писатель и публицист.
 Уметбаев, Мухаметсалим Ишмухаметович (1841—1907) — башкирский поэт-просветитель, переводчик, филолог, этнограф, общественный деятель, публицист.
 Уметбаев, Сабир Гаделзянович — режиссёр, заслуженный деятель искусств (1954), лауреат Государственной премии им. Г. Тукая Татарской АССР (1960).